Mine (canção de Bazzi)
 Mine (canção de Lil' Kim)
 Mine (canção de Taylor Swift)
 Minecraft, Jogo eletrônico desenvolvido pela Mojang Studios

Localidades

Mine (Saga)
Mine (Yamaguchi)

Desambiguação